Esistono due comuni spagnoli con questo nome
 Villaescusa (Cantabria), un comune spagnolo situato nella comunità autonoma della Cantabria. 
 Villaescusa (Zamora), un comune spagnolo situato nella provincia di Zamora nella comunità autonoma di Castiglia e León.
 Villaescusa de Haro, un comune spagnolo situato nella provincia di Cuenca nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia. 
 Villaescusa de Roa, un comune spagnolo situato nella provincia di Burgos nella comunità autonoma di Castiglia e León. 
 Villaescusa la Sombría, un comune spagnolo situato nella provincia di Burgos nella comunità autonoma di Castiglia e León.